Парламентарните избори в Косово през 2021 г. са предсрочни парламентарни избори в Косово, те се провеждат на 14 февруари 2021 г.

През декември 2020 г. Конституционният съд на Косово обявява, че при парламентарния вот през юни 2017 г. правителството на Авдула Хоти е било избрано незаконно – с гласа на депутат, осъден преди време за измами. Изпълняващата длъжността президент на Косово – Вьоса Османи разпуска парламента и насрочва предсрочни парламентарни избори за 14 февруари.

Победител на изборите е партия Самоопределение с председател Албин Курти, която получава 49,95% подкрепа. Така тя има 58 депутати в 120–местното Събрание на Косово.

Резултати от изборите

Източници 

2021
Косово
2021 година в Косово